A Temporada de 2014 da Red Bull Air Race World Series é a nona temporada da Red Bull Air Race World Series.

Pilotos e aviões

Master Class

Challenger Class

 All Challenger Cup Pilots used an Extra 330LX.

Calendário de corrida e resultados

Notes

Classificação de campeonato

Master Class

Challenger Class

Ligações externas

 Site official da Red Bull Air Race

Red Bull Air Race World Series